En linguistique, l'enchaînement est un phénomène de sandhi externe qui consiste à lier le son consonantique final d'un mot au son vocalique initial du mot. 

En psychologie, l'enchaînement

En cinéma, l'enchaînement est le basculement de la projection d'un projecteur à un autre à la fin d'une bobine, sans que le spectateur ne s'en aperçoive. (Termes de technique cinématographique en E)

 L'enchaînement est une technique de musculation qui jumelle deux séries, sans période de repos.

En montagne, l'enchaînement est le fait de faire plusieurs voies en escalade ou en alpinisme ou en ski de faire plusieurs descentes.

Au cricket, l'enchaînement est la succession des manches d'une même équipe.